Шоймуш () — комуна в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Шоймуш () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративний центр комуни Шоймуш.
 Шоймуш () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Редешть.
 Шоймуш () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Реметя.
 Шоймуш () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Шієу.
 Шоймуш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Коройсинмертін.
 Шоймуш () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Сомеш-Одорхей.